Amplificator se poate referi la:
 Amplificator audio - un amplificator electronic destinat amplificării semnalelor audio de slabă putere preluate dintr-un dispozitiv de recepție sau de stocare 
 Amplificator electronic - un dispozitiv utilizat în scopul reproducerii amplificate a unui semnal electric de intrare 
 Amplificator GSM - un dispozitiv de amplificare bidirecțională a semnalului GSM 
 Amplificator operațional - un tip de amplificator analogic